Municipio de Kinderhook puede referirse a:

 Municipio de Kinderhook (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Branch.
 Municipio de Kinderhook (Illinois), un municipio ubicado en el condado de Pike.